El título Un lugar para soñar puede hacer referencia, en esta enciclopedia:
 Un lugar para soñar, título dado en España a la película We Bought a Zoo de 2011, dirigida por Cameron Crowe y protagonizada por Matt Damon, entre otros.
 Un lugar para soñar, título en español de la serie Virgin River, de 2019, producida por Reel World Management a partir de las novelas del mismo título publicadas por Robyn Carr.